Список родов совок включает более 4000 родов бабочек семейства Noctuidae.

Список таксонов 

 Kakopoda
 Kallitrichia
 Kalmina
 Karana
 Kenguichardia
 Kenrickodes

 Khadira
 Klappericola
 Klugeana
 Knappia
 Kobestelia
 Koehleramia

 Koffoleania
 Kohlera
 Kollariana
 Koptoplax
 Koraia

 Koyaga
 Krugia
 Kumasia
 Kuruschia
 Kyneria

Примечания 

Совки
Списки бабочек